Alvin Seale (1871-1958), ichtyologiste américain
 Bobby Seale (1936-), militant américain des droits civiques
 Charles Seale-Hayne (1833-1903), homme d'affaires et homme politique britannique 
 Douglas Seale (1913-1999), acteur britannique
 John Seale (1942-), directeur de la photographie et réalisateur australien
 Julia Seale (née vers 1876), danseuse anglaise
 Patrick Seale (1930-2014), journaliste et écrivain britannique